Le tournoi de tennis de Halle 2013, tournoi sur gazon, se déroule du 9 au 16 juin.

Faits marquants 
 Le Serbe Janko Tipsarević (tête de série numéro quatre du tournoi) déclare forfait quelques jours avant le début du tournoi. Son retrait s'ajoute à ceux des Italiens Paolo Lorenzi et Andreas Seppi.
 Fatigué par le tournoi de Roland-Garros, l'Espagnol Rafael Nadal (tête de série numéro deux du tournoi) décide de déclarer forfait pour le tournoi.
 Tommy Haas, tenant du titre 2012, qui avait battu en finale Roger Federer, fait équipe en double avec ce dernier. Ils sont battus dès le . Ils se rencontrent en demi-finale, qui se voit soldée par une victoire du Suisse. Ce dernier prend ainsi sa revanche par rapport à l'année précédente.
 En battant Mikhail Youzhny en finale, Roger Federer remporte son premier et seul titre de l'année 2013, son sixième tournoi de Halle et le  de sa carrière. C'est également la quinzième victoire en 15 matches du Suisse contre le Russe.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Halle

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2013
Tennis en Allemagne en 2013
Halle
Tennis en juin 2013